Il doppio del torneo di tennis Coupe Poree 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Christophe Roger-Vasselin e Jacques Thamin che hanno battuto in finale Ilie Năstase e Ion Țiriac 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (finale)
 Jean-Louis Haillet /  François Jauffret (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Coupe Poree 1977